Рафельбуньоль (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Занимает площадь 4,2 км². Население 8331 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Транспорт 
В муниципалитете находится конечная одноимённая станция метро  линии 3 метрополитена Валенсии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Валенсии